Creole steht für:

 Kreole (Schmuck), großer Ohrring
 Creole – Global Music Contest, deutscher Musikpreis
 Creole (Framework), Framework für Datenbankabstraktion
 Creole (Markup), vereinfachte Auszeichnungssprache
 Creole (Schiff), Dreimast-Stagsegel-Schoner

Geografie:
 Creole (Louisiana), eine Stadt in Louisiana, USA

Siehe auch:
 Kreolsprache
 Kreolen (bestimmte Bevölkerungsgruppen)
 Fall der Creole